IPIS steht für:

Internationaler Verband von Roheisenproduzenten (International Pig Iron Secretariat), Düsseldorf
Institut für Politik und Internationale Studien, Forschungsinstitut, München
Integriertes Personalinformationssystem

IPIS